Grech peut faire référence à :

Patronyme 
Grech est l’un nom des noms de famille les plus répandus à Malte: 

 Joe Grech (1934-), chanteur maltais ;
 Laurent Grech, gymnaste artistique français ;
 Louis Grech (1947-), homme politique maltais ;
 Mario Grech (1957-), évêque de Gozo ;
 Prosper Grech (1925-2019), cardinal maltais ;
 Ric Grech (1946-1990), bassiste britannique.

Sport
 un  art martial tunisien.

Référence 

Homonymie de patronyme maltais